Ayoma bezeichnet in Bolivien:

 Ayoma (Cliza), Ort im Municipio Cliza
 Ayoma (Chayanta), Ort in der Provinz Chayanta, Departamento Potosí
 Ayoma Alta, Ort im Municipio Vitichi, Departamento Potosí
 Ayoma Baja, Ort im Municipio Vitichi, Departamento Potosí